La Fé ou La Fe, qui signifie « La Foi », est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 La Fe, village de la municipalité de Sandino dans la province de Pinar del Río à Cuba.
 , nom alternatif de Santa Fe, deuxième ville de l'Île de la Jeunesse à Cuba.
 , village de la municipalité de Cuencamé et l'État de Durango au Mexique.

Hydronyme 
 Lac La Fé, lac de barrage situé dans le département d'Antioquia en Colombie.

Patronyme 

 Alfredo de La Fé (1954-), violoniste cubain ;

Presse 
 , journal quotidien espagnol de Madrid édité en 1855, pendant le règne d'Isabelle II ;
 , journal quotidien carliste espagnol édité entre 1875 et 1891 à Madrid pendant la Restauration bourbonienne.

Patronyme hispanique